Паулина Луиза Агнесса Вюртембергская (; 13 октября 1835, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг — 10 июня 1886, Гера) — герцогиня Вюртембергского дома, в браке — княгиня младшей линии дома Рейсс, супруга князя Генриха XIV. Также была писательницей и пользовалась псевдонимом Агнесса Гогенштейн.

Биография 
Агнесса родилась в Карлсруэ. Её отцом был герцог Евгений Вюртембергский, родной племянник императрицы Марии Фёдоровны, матерью — принцесса Елена Гогенлоэ-Лангенбургская. Агнесса стала самым младшим в семье ребёнком, после Вильгельма, Александры и Николая. У неё также были сводные братья и сестра от первого брака её отца с принцессой Матильдой Вальде-Пирмонтской. По отцу она была внучкой Евгения Фридриха Генриха Вюртембергского и Луизы Штольберг-Гедерской.

6 февраля 1858 года герцогиня вышла замуж за принца Генриха XIV (1832—1913) из младшей линии княжеского дома Рейсс, сына принца Генриха LXVII Рейсского и Адельгейды Рейсс-Эберсгофской. В браке родилось двое детей:
 Генрих XXVII (1858—1928) — женился на принцессе Элизе Гогенлоэ-Лангенбургской;
 Елизавета (1859—1951) — вышла замуж за князя Германа Сольмс-Браунфельсского.

Агнесса была писателем и в своих работах использовала псевдоним Агнесса Гогенштейн.

Книги 
 Helene (рассказ, 1867)
 From a lovely time. Eight images (1878)
 The blessing of the Grandmother (1880)

Родословная 

</center>

Титулы 
 13 октября 1835 — 6 февраля 1858: Её Королевское Высочество Герцогиня Вюртембергская
 6 февраля 1858 — 10 июня 1886: Её Светлость Принцесса Рейсская младшей динии

Примечания

Ссылки 
 Genealogics — Leo van de Pas — Agnes, Herzogin von Württemberg 
 Профиль на thePeerage.com

Принцессы Вюртембергские
Княгини Рейсские